Râul Porcului se poate referi la:

 Râul Porcului - afluent al râului Iza
 Râul Porcului - afluent al Someșului Cald